Thiazole peut correspondre :

 aux thiazoles, un groupe de composés organiques caractérisé par un hétérocycle à cinq atomes, dont trois de carbone, un d'azote, et un de soufre.
 au thiazole, le plus simple membre du groupe précédent.

de:Thiazole